Martin Eberle ist der Name folgender Personen:

* Martin Eberle (Gewichtheber) (1931–1991), deutscher Gewichtheber
 Martin Eberle (Kunsthistoriker) (* 1968), deutscher Kunsthistoriker
 Martin Eberle (Musiker) (* 1981), österreichischer Trompeter und Komponist